Bereczki Csaba (?–) orvos, egyetemi docens, intézetvezető
 Bereczki Csaba (1942 k.) fafaragó, a népművészet mestere
 Bereczki Csaba (1966–) filmrendező, producer
 Bereczki Csaba (1976–) gépészmérnök